Hassler eller Hasler är ett efternamn som bärs eller burits av bland andra

 Albert Hassler (1903–1994), fransk hastighetsåkare på skridskor
 Arne Hassler (1900–1985), svensk teolog
 Carita Hassler-Göransson (1890–1994), svensk språkstatistiker, lärare och läroboksförfattare
 Emil Hassler (1864–1937)), schweiisk läkare, etnograf och botanist
 Hans Leo Hassler (1564–1612), tysk kompositör
 John Hasler, brittisk trumslagare, medlem i gruppen Madness
 John Hassler (född 1960), svensk nationalekonom, professor
 Ove Hassler, flera personer
 Ove Hassler (teolog) (1904–1987), svensk teolog
 Ove Hassler (medicinare) (född 1932), svensk medicinare
 Åke Hassler (1893–1980), svensk jurist, professor i processrätt

Se även 
 Hessler
 Hässler

Tyska efternamn